Een verkeersweg:
N31 (België)
N31b (België)
N31 (Frankrijk)
N31 (Ierland)
N31 (Luxemburg)
N31 (Nederland), zie Rijksweg 31